Booster, nesprávně bustr, může být
 vzpruha, povzbuzení, posilující/povzbuzující prostředek
 (tech.) posilovač řízení (pomocné zařízení)
 kytarový efekt, oscilátor deformující a prodlužující zvuk kytary
 (tech.) přídavný raketový motor (často na tuhé pohonné hmoty), startovací raketa
 (med.) posilující dávka očkovací látky pro přeočkování, revakcinaci
 (AmE) nadšený příznivec/fanda, přívrženec, zastánce
 (motor.) turbodmychadlo

Reference